Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Katowice Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. April 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Qualifikation 2015
WTA Tour 2015